Барди:

 Барди — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Парма.
 Барди — старинный род флорентийских банкиров.
 Барди — старинный замок в области Эмилия-Романья.

Персоналии 
 Барди, Густав — французский католический богослов, патролог, общественный деятель.
 Барди, Джованни (1534—1612) — итальянский аристократ (граф Вернио), гуманист, офицер.
 Барди, Жюльен (род. 1986) — португальский регбист.
 Барди, Контессина де (1390—1473) — итальянская аристократка.
 Барди, Лина Бо (1914—1992) — бразильская архитектор-модернист.
 Барди, Марио (1922—1988) — итальянский художник-пейзажист.
 Барди, Франг (1606—1643) — албанский католический епископ.
 Барди, Франческо (род. 1992) — итальянский футболист, вратарь.
 Барди, Энис (род. 1995) — македонский футболист.
 Барди, Юрген (род. 1997) — албанский футболист, полузащитник.

Известные по имени 
 Барди Йоханнссон (род. 1975) — исландский музыкант.